Суперкубок Австрии по футболу 2004 — последний, 19-й розыгрыш Суперкубка Австрии. Матч состоялся 9 июля 2004 между чемпионом и обладателем Кубка Австрии ГАК и финалистом кубка Австрии «Аустрией». Основное время завершилось со счётом 1:1, а в серии пенальти точнее оказались футболисты «Аустрии». «Аустрия» стала шестикратным (и последним) обладателем австрийского Суперкубка.

Матч

Подробности

Ссылки 
 Матч на worldfootball.net
 Матч на transfermarkt.com

2004
Австрия
Суперкубок Австрии 2004
Июль 2004 года
События 9 июля
Спортивные соревнования в Граце
Спорт в Австрии в 2004 году